Ре́зерфорд (традиционная передача), современная передача — Ра́дерфорд, также встречаются варианты Ра́зерфорд, Ра́терфорд, Ру́терфорд () — английская фамилия; крайне редко — имя; также топоним.

Фамилия 
 Резерфорд, Даниель (1749—1819) — английский химик и физик.
 Рутерфорд, Джесси Джеймс (род. 1991) — американский певец и актёр, вокалист группы The Neighbourhood.
 Рутерфорд, Джозеф Франклин (1869—1942) — американский религиозный деятель, Свидетель Иеговы, второй президент Общества Сторожевой Башни.
 Резеерфорд, Джон (губернатор) (1792—1866) — губернатор Вирджинии.
 Рутерфорд, Джон (1796—1830) — английский матрос и путешественник.
 Резерфорд, Джон (1884—1963) — английский футболист, трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии.
 Рутерфорд, Зара (род. 2002) — бельгийско-британская лётчица.
 Разерфорд, Келли (род. 1968) — американская актриса.
 Резерфорд, Льюис Моррис (1816—1892) — американский астрофотограф.
 Резерфорд, Майк (род. 1950) — британский рок-музыкант.
 Рутерфорд, Маргарет (1892—1972) — британская актриса.
 Радерфорд, Септимус (1907—1975) — английский футболист.
 Резерфорд, Уолтер (1870—?) — британский гольфист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Резерфорд, Эдвард (род. 1948) — английский писатель, автор исторических романов.
 Резерфорд, Эмили (род. 1974) — американская актриса.
 Разерфорд, Энн (1920—2012) — канадо-американская актриса.
 Резерфорд, Эрнест (1871—1937) — британский (новозеландский) физик, «отец» ядерной физики, лауреат Нобелевской премии по химии (1908).

 Шеннон Рутерфорд — персонаж американского телесериала «Остаться в живых».

Топоним 
 Резерфорд — округ в штате Северная Каролина, США.
 Резерфорд — округ в штате Теннесси, США.
 Резерфорд — боро в штате Нью-Джерси, США.

Другое 
 Резерфорд (единица измерения) — внесистемная единица измерения активности радиоактивного источника.
 Резерфорд — небольшой молодой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 Рутерфурд — баронский род.
 «Резерфорд» — двигатель ракеты-носителя «Электрон» компании Rocket Lab.

См. также 
 Резерфордий — химический элемент номер 104 в периодической системе

Примечания